Леденьга — река в Вологодской области России, приток Нижней Кизьмы.
 Леденьга — река в Вологодской области России, приток Сухоны.
 Леденьга — посёлок в Бабушкинском районе Вологодской области России.